Contea di Delta o Delta County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Delta (Colorado)
 Contea di Delta (Michigan)
 Contea di Delta (Texas)